Сан Исидро ел Алто има више значења:

 Сан Исидро ел Алто (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро ел Алто (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро ел Алто (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику